VK Records  —  российский лейбл звукозаписи, принадлежащий корпорации VK. Артистами лейбла являются Тимати, Элджей, Кажэ Обойма и другие музыканты.

История 
16 июня 2022 года VK приобрел блогерское креативное агентство Invite, в которое в качестве дочерней компании входил музыкальный лейбл Invite Music, возглавляемый Виктором Абрамовым (Respect Production, Black Star)

29 сентября VK объявил о запуске направления VK Records, в рамках которого компания будет создавать и развивать собственную экосистему лейблов под каждое музыкальное направление. Руководителем направления был назначен Абрамов. Первыми артистами лейбла стали его продюсерские проекты — Тима Акимов, Isma, Basiaga, Myqeed и другие исполнители с Invite Music.

VK продвигает своих артистов с помощью стриминговой площадки «VK Музыка», фестиваля «VK Fest» и других подразделений корпорации. По словам Абрамова, лейбл ищет в основном начинающих исполнителей, а также  уже состоявшихся музыкантов через социальную сеть «Вконтакте».

Лейбл VK Music Records ориентирован на популярную российскую музыку, и занимается артистами в формате «360» — то есть полным сопровождением, включая организацию концертов, ведение рекламных контрактов, PR и маркетинг. VK Beats Records ориентирован на хип-хоп. В отличие от VK Music, VK Beats является «своеобразным конструктором», включающим в себя издательскую деятельность, услуги звукозаписи и продюсирования. В дальнейшем планируются также Rock, Indi и другие подразделения.

4 ноября состоялся первый официальный релиз — семитрековый альбом «FIRMAA», в записи которого приняли участие Гуф, Ноггано, Смоки Мо, Murovei и Dj Cave.

24 января 2023 года компания перевыпустила весь каталог альбомов и синглов Тимати на стриминговые платформы. 

3 марта эксклюзивно на музыкальной платформе VK Музыка был выпущен новый альбом Элджея — Sayonara bоль.

17 марта эксклюзивно на VK Музыка вышел альбом рок-группы Neverlove — Добро пожаловать на бал.

Альбомы

Критика 
Хип-хоп исполнитель Loqiemean в интервью заявил, что «создание VK Records — это крупный прецедент на рынке: до сих пор ни одной стриминговой площадке не принадлежали полноценные лейблы», и отметил, что для себя потенциальный вариант сотрудничества с новой площадкой не рассматривает.

Ведущий эксперт консультационного бюро «InSimple» Алексей Николаев, назвал новость о запуске VK Records «конструктивной», подчеркнув, что проектом будет заниматься опытная профессиональная команда, к которой он относится «с большим личным уважением». При этом Алексей отметил, что «с другой стороны, остальным рекорд-лейблам будет сложно конкурировать с VK Records в области A&R, что негативно скажется на общем состоянии и многообразии независимого музыкального рынка»..

Примечания

Ссылки 
 VK Records — страница на платформе  «Яндекс Музыка».

Лейблы звукозаписи России
Лейблы звукозаписи, основанные в 2022 году